Příjmení Schieffer nosí více různých osobností:

 Adolf Schieffer (1886–?) – německý lékař a důstojník SS
 Bob Schieffer (* 1937) – americký novinář, bratr diplomata Toma Schieffera
 Eva Maria Schieffer – německá flétnistka
 Rudolf Schieffer (* 1947) – německý historik
 Theodor Schieffer (1910–1992) – německý historik
 Adolf Schieffer (* 1947) – americký diplomat, bratr novináře Boba Schieffera

Podobné příjmení 
 Schiffer